L’hagiotoponyme poitevin Sént-Ilaere {{incise|équivalent du français }} peut faire référence à :
 Saint-Hilaire-de-Loulay (Sént-Ilaere-de-Loulai), commune de la Vendée située dans le canton de Montaigu ;
 Saint-Hilaire-de-Mortagne, ancienne commune de la Vendée absorbée par Mortagne-sur-Sèvre ;
 Saint-Hilaire-de-Riez (Sént-Ilaere-de-Riai), commune de la Vendée située dans le canton éponyme ;
 Saint-Hilaire-des-Loges (Sént-Ilaere-daus-Lojhes), commune de la Vendée située dans le canton de Fontenay-le-Comte ;
 Saint-Hilaire-de-Talmont (Sént-Ilaere), ancienne commune de la Vendée ayant donné naissance à Talmont-Saint-Hilaire avec Talmont ;
 Saint-Hilaire-de-Voust (Sént-Ilaere-de-Voust), commune de la Vendée située dans le canton de La Châtaigneraie ;
 Saint-Hilaire-du-Bois (Sént-Ilaere-dau-Boes), ancienne commune de la Vendée ayant donné naissance à La Caillère-Saint-Hilaire avec La Caillère ;
 Saint-Hilaire-la-Forêt, commune de la Vendée située dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire ;
 Saint-Hilaire-le-Vouhis (Sént-Ilare-le-Vouhi), commune de la Vendée située dans le canton de Chantonnay ;
 Saint-Hilaire-sur-l’Autise, ancienne commune de la Vendée ayant donné naissance à Saint-Hilaire-des-Loges avec Saint-Étienne-des-Loges.

Référence 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Toponymie poitevine